BBW peut faire référence a :
  ;
 Big beautiful woman, un terme désignant une femme de très forte corpulence.